Tiruvattiyūr kan syfta på följande platser:

Indien 

 Tiruvottiyūr, ort, Tamil Nadu, Thiruvallur, 
 Cheyyar, ort, Tamil Nadu, Tiruvannamalai, 

Robotskapade Indienförgreningar